Liste Swadesh de 207 mots en français et en luxembourgeois.

Présentation

Liste

Notes et références 

Luxembourgeois
Dialecte de l'allemand
Langue luxembourgeoise